Почет — особи, що супроводжують високопоставлену світську або духовну особу, воєначальника

Топоніми 

 Почет — селище в Абанському районі Красноярського краю (Росія).
 Почет — річка, ліва притока Бірюси.

Примітки